Der Begriff Blue Movie bezeichnet:
 umgangssprachlich  einen Pornofilm
 einen Fernsehkanal des ehemaligen Digital-TV Senders DF1
 Blue Movie (Sender), einen Mediendienst mit 3 Känalen der tmc content Group, Baar Schweiz auf der Sky-Deutschland-Plattform
 einen Film des Pop-Art Künstlers Andy Warhol aus dem Jahr 1969, siehe Blue Movie (Film)